Ел Мундо има више значења:

 Ел Мундо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мундо, Оро (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику